Das Shanghai Masters 2007 war ein Snooker-Turnier, das vom 6. bis 12. August 2007 in Shanghai ausgetragen wurde. Es war das erste Turnier der Snooker-Saison 2007/08.

Dominic Dale gewann das Finale mit 10:6 gegen Ryan Day.

Preisgeld

Ereignisse 
 Ronnie O’Sullivan konnte aufgrund einer Verletzung nicht am Turnier teilnehmen.
 Matthew Stevens lag gegen Stephen Maguire schon mit 0:4 zurück, ehe er fünf Frames in Folge und die Partie schließlich mit 5:4 gewann.
 Dominic Dale gewann im Finale nach einem 2:6-Rückstand acht Spiele hintereinander und damit auch den Titel.

Wildcard-Runde 
Die Spiele der Wildcard-Runde fand am 6. August in Shanghai statt.

Finalrunde

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunden fanden vom 26. bis 29. Juni 2009 in Prestatyn (Wales) statt.

Century Breaks 

2007
Snookerveranstaltung 2007